Il singolare del Welsh International Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Dominique Van Roost era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Rita Grande.

Virginia Ruano-Pascual ha battuto in finale 6–1, 3–6, 6–2  Alexia Dechaume-Balleret.

Teste di serie

  Dominique Van Roost (quarti di finale)
  Åsa Carlsson (quarti di finale)
  Miriam Oremans (secondo turno)
  Petra Langrová (quarti di finale)

 Sarah Pitkowski (semifinali) 
 Annabel Ellwood (primo turno) 
 Denisa Chládková (primo turno) 
 Yuka Yoshida (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Welsh International Open 1997